Pittsford podría referirse a:

 Pittsford (Nueva York)
 Pittsford (villa)
 Pittsford (Vermont)
 Municipio de Pittsford (Michigan)